

Річки 
 Свинорийка — річка в Лановецькому районі Тернопільській області.
 Свинорийка — річка у Волинській області.